Sophie Eleonore von Hessen-Darmstadt (* 7. Januar 1634 in Darmstadt; † 7. Oktober 1663 in Bingenheim) war durch Heirat Landgräfin von Hessen-Homburg.

Leben 
Sophie Eleonore war eine Tochter des Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt (1605–1661) aus dessen Ehe mit Sophie Eleonore (1609–1671), Tochter des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen.

Sie heiratete am 21. April 1650 in Darmstadt ihren Cousin, den Landgrafen Wilhelm Christoph von Hessen-Homburg (1625–1681). Aus Anlass ihrer Hochzeit erhielt Sophie Eleonore von ihrem Vater Amt und Schloss Bingenheim. Wilhelm Christoph bevorzugte Bingenheim vor seiner bisherigen Residenz Homburg und lebte mit seiner Familie meist dort, weshalb er auch Landgraf von Hessen-Bingenheim genannt wurde. Unter Vorbehalt der Landeshoheit war Bingenheim auch den männlichen Nachkommen von Sophie Eleonore und Wilhelm Christoph zugesichert worden; doch überlebten nur zwei Töchter der Ehe ihren Vater.

Nach Wilhelm Christophs Tod kam es zum Streit um Bingenheim zwischen Hessen-Darmstadt und Hessen-Homburg, welchen schließlich die Darmstädter Regentin Elisabeth Dorothea für sich entscheiden konnte.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Sophie Eleonore folgende Kinder:
 Friedrich (*/† 1651)
 Christine Wilhelmine (1653–1722)
⚭ 1671 Herzog Friedrich zu Mecklenburg (1638–1688)
 Leopold Georg (1654–1675)
 Friedrich (*/† 1655)
 Friedrich (*/† 1656)
 Karl Wilhelm (*/† 1658)
 Friedrich (*/† 1659)
 Magdalene Sophie (1660–1720)
⚭ 1679 Graf Wilhelm Moritz von Solms-Greifenstein (1651–1724)
 Friedrich Wilhelm (1662–1663)

Vorfahren

Literatur 
 Eckhart G. Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. (= Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F., Bd. 34) Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, Nr. HD 19, S. 286 (Eckhart G. Franz).
 Johann I. von Gerning: Die Lahn- und Main-Gegenden von Embs bis Frankfurt S. 148

Weblinks 
 

Georg II. (Hessen-Darmstadt)
Landgräfin (Hessen-Homburg)
Prinz (Hessen-Darmstadt)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
⚭Sophie Eleonore #HessenDarmstadt
Geboren 1634
Gestorben 1663
Frau